

Веселий Поділ — село, Дніпропетровська область, П'ятихатський район
 Веселий Поділ — село, Миколаївська область, Єланецький район
 Веселий Поділ — село, Миколаївська область, Новобузький район, Березнегуватська сільська рада
 Веселий Поділ — село, Миколаївська область, Новобузький район, Новомиколаївська сільська рада
 Веселий Поділ — село, Полтавська область, Семенівський район
 Веселий Поділ — село, Черкаська область, Чорнобаївський район
 Веселий Поділ — залізнична станція Полтавської дирекції Південної залізниці

Веселий Поділ — село, Сарикольський район, Костанайська область

Див. також 
 Поділ